Касса ( «ящик») — денежная наличность предприятия или организации; подразделение предприятия, осуществляющее операции с наличными деньгами; а также помещение, где расположено такое подразделение; участок бухгалтерского учёта, предназначенный для отражения информации о движении наличных денежных средств и денежных документов.

Устройства 
 Касса — аппарат, на котором выбиваются кассовые чеки.
 Касса самообслуживания — аппарат, позволяющий покупателю самостоятельно оплатить покупку.
 Экспресс-касса метрополитена — пункт продажи заранее запрограммированных билетов в метро на малое число поездок.
 Касса (типографика) — ящик для хранения типографского шрифта.

Топонимы 
 Касса-де-ла-Сельва — муниципалитет в Испании.
 Ла-Касса — коммуна в Италии.
 Касса (приток Большой Юры) — река в России.

Учреждения 
 Сберегательная касса — кредитное учреждение, специализирующееся на привлечении денежных сбережений.
 Билетная касса — киоск, в котором продаются билеты.
 Полевая касса — подразделение Госбанка СССР в армии (во времена Великой Отечественной войны)